Да́стин Гленн Порье́ (; род. 19 января 1989, Лафейетт) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе.
По состоянию на 10 мая 2022 года занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в лёгком весе.
Занимает 12 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории ().

Титулы и достижения 
 Ultimate Fighting Championship
 Бывший временный чемпион UFC (один раз). </small>
 Обладатель премии «Бой вечера» (восемь раз) против Чон Чхан Сона, Акиры Корассани, Джима Миллера, Энтони Петтиса, Джастина Гейджи, Макса Холлоуэя, Дэна Хукера и Майкла Чендлера
 Обладатель премии «Выступление вечера» (четыре раза) </small>против Карлуса Диегу Феррейры, Янси Медейроса, Эдди Альвареса и Конора МакГрегора
 Наибольшее количество побед нокаутом в истории лёгкого дивизиона UFC (восемь)

Биография 
Дастин Порье родился 19 января 1989 года в городе Лафейетт штата Луизиана. Имеет французские корни, является представителем луизианской субэтнической группы каджунов.

Изначально тренировался в зале Gladiators Academy, затем перешёл в American Top Team. Проходил подготовку под руководством таких известных бойцов как Ивес Эдвардс и Тим Кредёр. Освоил бразильское джиу-джитсу, удостоившись в этой дисциплине чёрного пояса.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 2009 года, отправив своего соперника в нокаут в первом же раунде. Дрался в небольших американских промоушенах преимущественно в Луизиане и других южных штатах — из всех поединков неизменно выходил победителем, причём всегда заканчивал бои досрочно.

World Extreme Cagefighting 
Имея в послужном списке семь побед и ни одного поражения, в 2010 году Порье привлёк к себе внимание достаточно крупной организации World Extreme Cagefighting и подписал с ней контракт. Тем не менее, в дебютном поединке единогласным решением судей уступил Дэнни Кастильо, потерпев тем самым первое в профессиональной карьере поражение. Спустя несколько месяцев реабилитировался перед болельщиками, за 53 секунды техническим нокаутом выиграл у Зака Миклрайта.

В октябре 2010 года промоушн WEC был поглощён более крупной организацией Ultimate Fighting Championship, и все бойцы автоматически перешли оттуда к новому владельцу, в том числе и Порье. В новой организации он решил спуститься из лёгкого веса в полулёгкий.

Ultimate Fighting Championship 
Первый бой в октагоне UFC провёл в январе 2011 года, выиграв по очкам у Джоша Гриспи. Далее должен был встретиться с бразильцем Рани Яхья, но тот травмировался и был заменён таким же новичком организации Джейсоном Янгом — в итоге противостояние между ними продолжалось всё отведённое время, Порье выиграл единогласным судейским решением. Позже одержал победу сдачей над Пабло Гарса.

В 2012 году встретился с Максом Холлоуэйем, будущим чемпионом организации, и уже в первом раунде заставил его сдаться с помощью рычага локтя, заработав тем самым бонус за лучший приём вечера. Затем провёл достаточно драматичный поединок с «Корейским зомби» Чон Чхан Соном, впервые выйдя в основном карде турнира на пятираундовый бой. Порье проиграл этот поединок технической сдачей в четвёртом раунде — их встреча была признана лучшим боем вечера, а некоторые издания назвали это противостояние лучшим боем года. После этого поражения Порье ушёл из своего зала Gladiators Academy и присоединился к American Top Team.

Порье продолжил участвовать в турнирах UFC, взял верх над такими бойцами как Джонатан Брукинс, Эрик Кох, Диегу Брандан и Акира Корассани, но проиграл Кабу Свонсону и будущему чемпиону Конору Макгрегору.

В 2015 году вернулся обратно в лёгкую весовую категорию, и это принесло свои плоды — последовали победы над Карлусом Диегу Феррейрой, Янси Медейросом, Джозефом Даффи и Бобби Грином. Дважды получил награды за лучшее выступление вечера. Его победная серия прервалась лишь в сентябре 2016 года в первом же раунде встречи с Майклом Джонсоном.

В 2017 году провёл три боя в UFC. Выиграл у Джима Миллера и Энтони Петтиса, получив в обоих случаях бонус за лучший бой вечера. Однако его встреча с Эдди Альваресом закончилась не очень удачно — во втором раунде рефери Херб Дин остановил бой после того как Альварес нанёс два удара коленом по находившемуся в лежачем положении Порье. По мнению судьи, Альварес нанёс запрещённые удары непреднамеренно, поэтому бой был признан несостоявшимся.

Подписав новый контракт с организацией, в апреле 2018 года Порье вышел в клетку против Джастина Гейджи, бывшего многолетнего чемпиона WSOF. Выиграл у своего соперника техническим нокаутом в начале четвёртого раунда и в очередной раз удостоился награды за лучший бой вечера.

В апреле 2019 года единогласным решением судей победил перешедшего в лёгкий вес Макса Холлоуэя и тем самым завоевал титул временного чемпиона UFC.

7 сентября 2019 года в Абу-Даби состоялся бой за звание чемпиона мира против Хабиба Нурмагомедова. В третьем раунде Нурмагомедов провёл удушающий приём, в результате которого Дастин Порье проиграл данный бой.

27 июня 2020 года Дастин Порье встретился с Дэном Хукером в главном бою вечера бойцовского шоу UFC Vegas 4. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали единогласную победу Порье. По итогам поединка оба бойца получили премию за лучший бой вечера.

23 января 2021 года в главном бою UFC 257 в Абу-Даби встретился с Конором Макгрегором, над которым одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Дастин выходил на бой в статусе аутсайдера, но он стал первым бойцом, который смог нокаутировать Макгрегора.

11 июля 2021 года в главном бою UFC 264 в Лас-Вегасе, Дастин Порье провел третий бой с Конором Макгрегором, где вновь одержал победу техническим нокаутом (остановка доктором). Во время поединка, во-втором раунде, Конор Макгрегор получил травму, перелом голени, после чего бой был остановлен и Конору засчитано техническое поражение.

Статистика в профессиональном ММА 

|Победа
|align=center|29-7(1)
| Майкл Чэндлер
|Сдача (Удушение сзади)
|UFC 281
|
|align=center|3
|align=center|2:00
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|28-7 (1)
| Шарлис Оливейра
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 269
|
|align=center|3
|align=center|1:02
||Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|28-6 (1)
| Конор Макгрегор
|ТКО (остановка врачом)
|UFC 264
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|27-6 (1)
| Конор Макгрегор
|ТКО (удары)
|UFC 257
|
|align=center|2
|align=center|2:32
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|26-6 (1)
| Дэн Хукер
|Единогласное решение
|UFC on ESPN 12
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|25-6 (1)
| Хабиб Нурмагомедов
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 242
|
|align=center|3
|align=center|2:06
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|25-5 (1)
| Макс Холлоуэй
|Единогласное решение
|UFC 236
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Атланта, США
|
|-
|Победа
|align=center|24-5 (1)
| Эдди Альварес
|TKO (удары)
|UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2
|
|align=center|2
|align=center|4:05
|Калгари, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|23-5 (1)
| Джастин Гейджи
|TKO (удары руками)
|UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje
|
|align=center|4
|align=center|0:33
|Глендейл, США
|
|-
|Победа
|align=center| 22-5 (1)
| Энтони Петтис
|TKO (травма ребра)
|UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis
|
|align=center|3
|align=center|2:08
|Норфолк, США
|
|-
|
|align=center|21-5 (1)
| Эдди Альварес
|NC (запрещённые удары)
|UFC 211
|
|align=center|2
|align=center|4:12
|Даллас, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-5
| Джим Миллер
|Решение большинства
|UFC 208
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бруклин, США
|
|-
|Поражение
|align=center|20-5
| Майкл Джонсон
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson
|
|align=center|1
|align=center|1:35
|Идальго, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-4
| Бобби Грин
|KO (удары руками)
|UFC 199
|
|align=center|1
|align=center|2:52
|Инглвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-4
| Джозеф Даффи
|Единогласное решение
|UFC 195
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-4
| Янси Медейрос
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson
|
|align=center|1
|align=center|2:38
|Новый Орлеан, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-4
| Карлус Диегу Феррейра
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas
|
|align=center|1
|align=center|3:45
|Фэрфакс, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 16-4
| Конор Макгрегор
|TKO (удары руками)
|UFC 178
|
|align=center| 1
|align=center| 1:46
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
|align=center| 16-3
| Акира Корассани
|TKO (удары руками)
|The Ultimate Fighter Nations Finale: Bisping vs. Kennedy
|
|align=center| 2
|align=center| 0:42
|Квебек, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 15-3
| Диегу Брандан
|KO (удары руками)
|UFC 168
|
|align=center| 1
|align=center| 4:54
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
|align=center| 14-3
| Эрик Кох
|Единогласное решение
|UFC 164
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Милуоки, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 13-3
| Каб Свонсон
|Единогласное решение
|UFC on Fuel TV: Barao vs. McDonald
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лондон, Англия
|
|-
| Победа
|align=center| 13-2
| Джонатан Брукинс
|Сдача (удушение д’Арсе)
|The Ultimate Fighter: Team Carwin vs. Team Nelson Finale
|
|align=center| 1
|align=center| 4:15
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 12-2
| Чон Чхан Сон
|Техническая сдача (удушение д’Арсе)
|UFC on Fuel TV: Korean Zombie vs. Poirier
|
|align=center| 4
|align=center| 1:07
|Фэрфакс, США
|
|-
| Победа
|align=center| 12-1
| Макс Холлоуэй
|Сдача (рычаг локтя)
| UFC 143
| 
|align=center| 1
|align=center| 3:23
|Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 11-1
| Пабло Гарса
|Сдача (удушение д’Арсе)
| UFC on Fox: Velasquez vs. dos Santos
| 
|align=center| 2
|align=center| 1:32
|Анахайм, США
|
|-
| Победа
|align=center| 10-1
| Джейсон Янг
| Единогласное решение
| UFC 131
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Ванкувер, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 9-1
| Джош Гриспи
| Единогласное решение
| UFC 125
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 8-1
| Зак Миклрайт
| TKO (удары руками)
| WEC 52
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:53
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 7-1
| Дэнни Кастильо
| Единогласное решение
| WEC 50
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
|align=center| 7-0
| Дерек Готье
| KO (удар рукой)
| Ringside MMA
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:57
|Монреаль, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 6-0
| Дерек Крантц
|Сдача (рычаг локтя)
| USA MMA — Night of Champions 2
| 
|align=center| 2
|align=center| 3:35
|Лафейетт, США
|
|-
| Победа
|align=center| 5-0
| Ронни Лис
|Техническая сдача (рычаг локтя)
| USA MMA — Border War 2
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:51
|Лейк-Чарльз, США
|
|-
| Победа
|align=center| 4-0
| Дэниел Уоттс
| KO (удары руками)
| Bang FC
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:26
|Гринвилл, США
|
|-
| Победа
|align=center| 3-0
| Джо Торрес
| TKO (удары руками)
| USA MMA 8 — Natural Disaster 3
| 
|align=center| 1
|align=center| 2:37
|Нью-Иберия, США
|
|-
| Победа
|align=center| 2-0
| Нейт Джолли
|Сдача (рычаг локтя)
| Cajun FC
| 
|align=center| 2
|align=center| 3:54
|Нью-Иберия, США
|
|-
| Победа
|align=center| 1-0
| Аарон Суарес
| KO (удары руками)
| USA MMA 7 — River City Rampage
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:19
|Шривпорт, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США